Berau ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur. Stand 2020 leben hier circa 250.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Berau ist Tanjung Redeb.

Geographie 
Berau liegt im Norden von Kalimantan Timur an der Grenze zur Provinz Kalimantan Utara. Es grenzt im Osten ans Meer, an die Straße von Makassar und im Süden an den Regierungsbezirk Kutai Timur. Administrativ unterteilt sich Berau in 13 Distrikte (Kecamatan) mit 110 Dörfern, 100 Desa und 10 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in 251.439 Menschen, 133.482 Männer und 117.957 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 12 Personen pro Quadratkilometer. Circa 85 Prozent der Einwohner sind Muslime und 15 Prozent Christen. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten von Hindus, Buddhisten und Konfuzianern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Timur